Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1999/2000 war die 29. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 16. September 1999 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 21. Mai 2000 mit dem 32. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1999/2000 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison als eine achtgleisige Liga gespielt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 137 auf 134 gesenkt. Diese 134 Mannschaft spielten in acht Gruppen mit jeweils 15 bzw. 17 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf. Zusätzlich stiegen zwei Zweitplatzierte über die Play-offs auf. Die beiden letztplatzierten Teams aller Gruppen stiegen ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 108 Mannschaften die zehn Absteiger aus der 2. Lig Adana Demirspor, Kilimli Belediyespor, Petrol Ofisi SK, TKİ Soma Linyitspor, Zonguldakspor, Edirnespor, Erzincanspor, Gümüşhane Doğanspor, Ankara Demirspor, Fırat Üniversitesi SK, die 16 Neulinge Muşspor, Batman Karşıyakaspor, DÇ Divriğispor, Iğdır Belediyespor, Sürmenespor, Mezitlispor, Petlas Kırşehirspor, Etibank SAS, Dalaman Kağıtspor, Manavgat Belediyespor, Ayazağaspor, Ümraniyespor, Feriköy SK, Alibeyköy SK, Yıldırım Bosnaspor, Beşyüzevler SK hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der 3. Liga teilnehmen.

Cizrespor (Gruppe 1), Gümüşhane Doğanspor (Gruppe 2), Hacılar Erciyesspor (Gruppe 3), Türk Telekomspor (Gruppe 4), Ispartaspor (Gruppe 5), Yeni Turgutluspor (Gruppe 6), Öz Sahrayıceditspor (Gruppe 7), Kırklarelispor (Gruppe 8) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Zudem stiegen die beiden Zweitplatzierten Akçaabat Sebatspor und Güngören Belediyespor in die 2. Lig auf.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Diyarbakır Köy Hizmetleri SK, Bingölspor, aus der Gruppe 2 Fatsaspor, Sürmenespor, aus der Gruppe 3 Fırat Üniversitesi SK, İslahiyespor, aus der Gruppe 4 Çaycumaspor, Erdemirspor, aus der Gruppe 5 Yeni Anamurspor, Manavgat Belediyespor, aus der Gruppe 6 Simav Eynalspor, Selçuk Efes Spor, aus der Gruppe 7 Ümraniyespor, Feriköy SK und aus der Gruppe 8 Vefa Istanbul, Çerkezköy Belediyespor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Zum Saisonstart änderten mehrere Vereine ihren Namen. So wurde Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Diskispor,  Diyarbakır Telekom Gençlikspor in Diyarbakır Telekomspor, Silopi Belediyespor in Silopi Cudispor, Melikgazi Belediyesi Erciyesspor in Hacılar Erciyesspor, Büyükşehir Belediye Gaskispor in Gaskispor, Kocasinan Belediyespor in Kayseri Elektrikspor, Ceyhan Belediyespor in Ceyhanspor und Akhisarspor in Akhisar Gençlik ve Belediyespor umbenannt.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-offs 
Halbfinale

Finalspiele

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1999/2000 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1999/2000 auf mackolik.com (türkisch)

1999/2000
Fußballsaison 1999/2000